Alcover kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcover (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Alcover (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar